Madarak, állatcsoport
 Madarak (1963), Alfred Hitchcock filmje
 Madarak, házibuli-zenekar